Grey Power World Cup of Curling 2010 – turniej curlingowy wliczany do cyklu Wielkiego Szlema. Zawody rozegrano w Windsor (Ontario), między 3 a 7 listopada 2010.

Pula nagród wyniosła 100 000 CAD. W rywalizacji uczestniczyło 18 zespołów w tym 3 z Europy. Po raz czwarty z rzędu tytułu mistrzowskiego bronił Glenn Howard, który zakończył rywalizację na półfinale.

Po raz pierwszy w historii po tytuł mistrzowski w cyklu Wielkiego Szlema sięgnął Mike McEwen pokonując w finale 4:2 Jeffa Stoughtona. 



Drużyny

Play-off

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 World Curling Tour 2010/2011
 Sezon 2010/2011 w curlingu

2010 w curlingu
World Curling Tour